1824  — может означать:

 натуральное число между 1823 и 1825.
 1824 год — високосный год григорианского календаря. 

Автомобили
 Fiat 18-24 HP — легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Fiat в 1908 году. 

В литературе
 1824 год в литературе